Der Geneva Challenger ATP 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. November 2011 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Der letztjährige Sieger im Einzel war Grigor Dimitrow, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Den Final gewann Malek Jaziri gegen Mischa Zverev in drei Sätzen mit 4:6, 6:3 und 6:3.

Im Doppel gewannen Gero Kretschmer und Alexander Satschko im letzten Jahr den Titel. Den diesjährigen Final bestritten das russische Duo Igor Andrejew und Jewgeni Donskoi gegen James Cerretani und Adil Shamasdin, wobei Andrejew und Donskoi in zwei Sätzen mit 7:6, 7:6 gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  der Geneva Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 135 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 134 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Genf